Wyoming steht für:

 Wyoming, Bundesstaat in den Vereinigten Staaten
 El Gran Wyoming (bürgerlich José Miguel Monzón; * 1955), spanischer Komiker, Schauspieler, Schriftsteller, Musiker, Drehbuchautor und TV-Moderator
 Wyoming (Schiff), einen Großsegler (Sechsmastgaffelschoner) aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
 Wyoming-Klasse, eine aus zwei Schlachtschiffen bestehende Serie der U.S. Navy aus dem Ersten und Zweitem Weltkrieg
 Wyoming (Band), eine Indie-Rock-Band aus Lorch
 Wyoming, Titel der DVD-Veröffentlichung des Kinofilms Reiter auf verbrannter Erde

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wyoming (Delaware)
 Wyoming (Illinois)
 Wyoming (Iowa)
 Wyoming (Kentucky)
 Wyoming (Michigan)
 Wyoming (Minnesota)
 Wyoming (New York)
 Wyoming (Ohio)
 Wyoming (Pennsylvania)
 Wyoming (Rhode Island)
 Wyoming (Wisconsin), im Iowa County
 Wyoming (Town, Iowa County), Town(ship) in Wisconsin
 Wyoming (Town, Waupaca County), Town(ship) in Wisconsin

Orte in Kanada:

 Plympton-Wyoming

Siehe auch:

 Wyoming County, mehrere Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Wyoming Hereford Ranch Reservoir